Староорловская улица — улица в районах Солнцево и Ново-Переделкино Западного административного округа Москвы.

Происхождение названия 
Улица получила своё название в 1984 году по бывшей деревне Орлово, вошедшей в состав Москвы в том же году.

Описание 
Начинается у Родниковой улицы и заканчивается тупиком в районе дома №33, также пересекает речку Сетунь. Улица имеет извилистую траекторию и на своём пути делает 4 крутых поворота.

Примечательные здания и сооружения

По чётной стороне 
 д. 106 — Церковь Казанской иконы Божьей Матери

По нечётной стороне 
 д. 107 — Орловское кладбище

Транспорт 
По самой улице общественный транспорт не ходит, ближайшая остановка расположена на Родниковой улице.

Автобусы 
343 Платформа Переделкино — 

507  — 

707 5-й мкр. Солнцева — 

734 Станция Солнечная —

Железнодорожный транспорт 
В 600 м к северу от начала улицы находится железнодорожная платформа Новопеределкино.

Примечания

Литература 
 

Улицы Москвы, появившиеся в 1984 году